Business intelligence